Solito ist der Familienname folgender Personen:

 Auraeus Solito (* 1969), philippinischer Filmregisseur und -produzent
 Giacinto Solito (1904–1991), italienischer Filmschaffender
 Juan Ignacio Solito (* 1993), argentinischer Leichtathlet